Blaise Diagne
 Diawandou Diagne (Thiès, Senegal, 1994), futbolista senegalès que juga com a defensa
 Madiop Diagne (Dakar, Senegal, 1964) senegalès resident a les Illes Balears 
 Moussa Diagné (1994), jugador de bàsquet senegalès